2 miejscowości w Polsce, w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Wola Zagojska Dolna
 Wola Zagojska Górna